Konxompax oder Konx Om Pax ist:

 eine Phrase oder Ruf unklarer Bedeutung, der angeblich eine Rolle in den Mysterien von Eleusis spielte, siehe Konxompax (Eleusis)
 eine Schrift Johann Georg Hamanns: Konxompax. Fragmente einer apokryphen Sibylle über apokalyptische Mysterien (1779)
 eine Schrift von Aleister Crowley: Konx Om Pax: Essays in Light (1907)
 „Konx-OM-Pax“, ein musikalisches Werk für Chor und Orchester von Giacinto Scelsi (1969)